Fibra vegetal puede hacer referencia a:
 Fibra textil de origen vegetal.
 Fibra natural
 Fibra alimentaria
 Pulpa de celulosa